Le Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans 2013 sera organisé à Ankara et Izmir (Turquie) et se déroulera du 22 août au .

Équipes présentes

Compétition

Premier tour

Composition des groupes

Pool A 

|}

|}

Pool B 

|}

|}

Pool C 

|}

|}

Pool D 

|}

|}

Phase finale

Places 17 à 20 

|}

|}

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions individuelles 
MVP :  Viktor Poltaïev

Équipe type de la compétition 
Meilleur attaquant :  Alan Souza
Meilleurs centraux :  Edoardo Picco,  Ilias Kourkaïev
Meilleur passeur :  Murat Yenipazar
Meilleurs réceptionneur-attaquants :  Iegor Feoktistov,  Thibault Rossard
Meilleur libero :  Alperay Demirciler

Classement final

Composition des équipes

Notes et références

Liens internes 
  La compétition sur le site de la FIVB

2013
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2013
Événement sportif à Izmir
Événement sportif à Ankara
Monde masculin moins de 21 ans
Sport en Turquie en 2013
Sport en août 2013
Volley-ball en septembre 2013